Kessler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Fedorovich Kessler
 Eugen Kessler
 Paul Keßler